Йиловиште () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Прага-запад. Площадь общины составляет 13,99 км². Население — 663 чел. (2010).

История 
Первое упоминание об общине датируется 1319 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Населённые пункты Среднечешского края